Die Qualifikation zum Thomas Cup 2012 des amerikanischen Kontinentalverbandes fand vom 17. bis zum 19. Februar 2012 in El Monte statt.

Gruppe A

Endstand

Ergebnisse

Gruppe B

Endstand

Ergebnisse

Endrunde

Weblinks 
Thomas Cup - PanAm

2012 Qualifikation Amerika
Badminton 2012
Badmintonwettbewerb in den Vereinigten Staaten
Sportveranstaltung in Kalifornien
El Monte (Kalifornien)